Бума́жная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Бумажная улица — улица в городе Борисове.

Россия 
 Бумажная улица — улица в Долинске.
 Бумажная улица — улица в Калининграде.
 Бумажная улица — улица в городе Кондрове.
 Бумажная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Бумажная улица — улица в городе Углегорске.
 Бумажная улица — улица в Южно-Сахалинске.

См. также 
 Бумажная просека
 Бумажный канал
 Бумажный мост
 Бумажный проезд